IBA57 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 356 амінокислот, а молекулярна маса — 38 155.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки